Widegren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Widegren (född 1990), svensk skådespelare
 Cecilia Widegren (född 1973), svensk politiker
 Erik Widegren  (1877–1956), svensk ingenjör
 Ernst Widegren (1850–1906), svensk konstnär
 Gunnar Widegren, flera personer 
 Gunnar Widegren (journalist) (1886–1959), svensk författare och tidningsman
 Gunnar Widegren (präst) (1842–1907), svensk skolman och präst
 Henrik Widegren (född 1971), svensk läkare och artist
 Hjalmar Widegren (1838–1878), svensk iktyolog
 Jennie Widegren (född 1973, svensk dansare
 Kaja Widegren (1873–1960), svensk konstnär
 Markus Widegren (född 1974), svensk filmregissör
 Matilda Widegren (1863–1938), svensk pacifist
 Ove Widegren (född 1945), svensk konstnär
 Sara Widegren (1840–1923), svensk konstnär
 Sigge Widegren (1914–1975), svensk konstnär
 Sven Widegren (1910–1992), svensk militär
 Viola Widegren (1931–?), svensk försvunnen person 1948, dödförklarad 1969

Svenska efternamn